(qui signifie « voleur tacheté ») est un genre de dinosaure théropode paravien, qui était étroitement apparenté à Rahonavis, de la formation Huincul du Crétacé supérieur (Cénomanien) du Gondwana, aujourd'hui l'Argentine. Il comprend une espèce, .

Étymologie 
Le nom générique Overoraptor est dérivé du « overo » espagnol, signifiant « tacheté »,  en référence à la couleur des os fossilisés,et « raptor » pour « voleur ». Le nom spécifique, chimentoi, lui a été donné en l'honneur de Roberto Nicolás Chimento, qui a découvert les restes.

Description et classification 
Bien que l'holotype soit très fragmentaire, il présente une combinaison inhabituelle de caractéristiques qui révèlent une nouvelle position phylogénétique. La patte avant présente une morphologie semblable à celle d'un oiseau qui comprend, entre autres, un cubitus robuste, tandis que la patte arrière semble avoir été adaptée à la course. Une « faucille-griffe » similaire à celle des dromaeosaures est également présente. Un membre antérieur adapté au vol et un membre postérieur fait pour la course sont présents chez Rahonavis, également de Gondwana, et les auteurs suggèrent que les deux sont des taxons étroitement apparentés.

Les auteurs ont effectué une analyse phylogénétique et récupéré une nouvelle position pour Overoraptor et Rahonavis, se trouvant en dehors des Unenlagiidae et Avialae, auxquels ce dernier a parfois été affecté. Leur cladogramme est illustré ci-dessous, avec des noms de clade ajoutés par définition :

Paléoenvironnement 
Overoraptor a été trouvé dans la formation de Huincul, une unité géologique qui a été largement étudiée ces dernières années. Overoraptor vivait aux côtés de théropodes tels que le noasauridé Huinculsaurus, les abélisauridés comme Skorpiovenator, Ilokelesia et Tralkasaurus, les carcharodontosauridés comme Mapusaurus et les théropodes indéterminés comme Gualicho et Aoniraptor. Les sauropodes étaient représentés par les Rebbachisauridae Cathartesaura et Limaysaurus, les titanosaures Argentinosaurus et Choconsaurus et certaines espèces actuellement sans nom. Les ornithischiens étaient représentés par des iguanodontes sans nom.

Publication originale

Liens externes

Notes et références 

Paravien préhistorique
Taxon fossile décrit en 2020